Півдня: 
 Півдня - в космології індуїзму - світовий століття, четверта частина махаюгі. 
 Півдня (притока Чорної) - притока річки Чорної. 
 Півдня (притока Андом) - притока річки  Андом.

Див. також  
 Півдня (річка) 
 Південь